Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Artful :
 le , lancé en 1945, un sous-marin de la classe Amphion ;
 le , un sous-marin de la classe Astute, lancé en 2014.

Artful